Galgenveld (algemeen), een veld waarop zich een of meer galgen bevonden
Galgenveld (Nijmegen), een wijk in Nijmegen
 Galgenveld (Gouda), een executieplaats bij Gouda
 een studentenwooncomplex in Nijmegen, zie Galgenveld (studentenwooncomplex)

Zie ook
Galgenberg
 Verzorgingsplaats Galgeveld, een verzorgingsplaats aan de A27 bij Oosterhout